ISD est un sigle qui peut signifier :

enseignement
 Institut supérieur de documentation de Tunis, un établissement universitaire tunisien proposant une formation en documentation, bibliothéconomie et archivistique ;
 Institut des sciences diplomatiques, un établissement d'enseignement supérieur privé délivrant des formations en diplomatie ; 
 Institut supérieur de design, une école en management du design ;

autres
 ISD corporation, un conglomérat ukrainien, présent notamment dans la sidérurgie ;
 Internal Security Department, un service de renseignement de Singapour rattaché au ministère de l'intérieur ;
 Installation de stockage de déchets, le terme officiel pour désigner en France une décharge publique ;
 Institute for Strategic Dialogue ;
 importation sans déclaration en lexique douanier.
 Interactionnisme Socio-Discursif, courant théorique en psychologie du langage ;

ISD est un code qui peut signifier :
 Aéroport d'Iscuande, en Colombie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports